Нефернефруато́н— египетский фараон-женщина из XVIII династии, соправительница Эхнатона на протяжении двух с лишним лет (1335—1333 годы до н. э.).

По мнению отдельных египтологов, умерла ещё до смерти Эхнатона, поэтому не правила самостоятельно.

Происхождение 

О происхождении Нефернефруатон достоверных сведений не сохранилось. Тронное имя было Анкхетхеперура, возлюбленная Ваенра (=супругом). Существует несколько версий о личности Нефернефруатон:

 ею могла быть вдовствующая царица Нефертити, которая также носила атоническое имя с 5 года правления Эхнатона Нефернефруатон-Нефертити. Эхнатон сделал её соправителем, в то время как Кийа стала его главной женой.
 вдовствующая царица Кийа.
 принцесса Меритатон, жена фараона Сменхкара могла занимать трон между правлениями отца и мужа. На ящике из гробницы Тутанхамона имена Эхнатон, Нефернефруатон и Меритатон стоят рядом, отчего двое последних не могут оказаться одним человеком.
 Нефернефруатон-ташерит (четвёртая дочь Эхнатона и Нефертити). Принцесса не была замужем, чтобы именоваться "возлюбленная супругом", и не имела возможности вступать в право наследования раньше старших сестёр.
 безымянная египетская царица из хеттских источников ("Деяния Суппилулиумы"), где она называется Дахамунцу.
В 2019 году Профессор Валери Ажено из Университета Квебека (Монреаль) выдвинула гипотезу, что под именем Нефернефруатон скрываются сразу две сестры — Меритатон и Нефернефруатон-ташерит.

В 1974 году Джон Харрис обнаружил в начертании женское окончание, отчего андрогинность (даже по меркам Амарнского искусства) найденных скульптурных изображений фараона Нефернефруатон в гробнице Тутанхамона (KV62) стала понятна.

О Нефренефруатон известно лишь, что это женщина, и она царствовала в конце правления Эхнатона.

Возможно, Нефернефруатон могла оставаться регентшей при малолетнем Тутанхамоне. 

Ранее Нефернефруатон отождествляли со Сменхкара, так как у них совпадали тронные имена (Анххеперура). Однако точный порядок и период их правления остаётся неизвестным, как и их родственные отношения с Эхнатоном.

Примечания

Литература 
 Dodson, Aidan and Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson. 2004. ISBN 0-500-05128-3
 Dodson, Aidan. Amarna Sunset: Nefertiti, Tutankhamun, Ay, Horemheb, and the Egyptian Counter-Reformation. The American University in Cairo Press. 2009, ISBN 978-977-416-304-3

Фараоны XVIII династии
Правители Африки XIV века до н. э.